Jan Ottar Andersen, również jako Jan-Otta Andersen (ur. 1 stycznia 1984) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Eggedal IL. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2002) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2001). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W październiku 2000 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 7. miejsce w Velenje. W marcu 2001 wystartował w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy, gdzie zajął 13. miejsce indywidualnie oraz 8. w rywalizacji drużynowej. W styczniu 2002 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 34. miejsce w Bischofshofen. W tym samym miesiącu wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów 2002, na których zajął 25. miejsce indywidualnie oraz 6. drużynowo. 10 lutego 2002 zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego za zajęcie 24. lokaty w Gallio. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS po raz ostatni wystąpił w marcu 2006, gdzie w FIS Cupie zajął 3. i 6. miejsce w Zaō oraz 6. w Sapporo.

Zdobywał medale mistrzostw Norwegii – srebrny indywidualnie w 2002, brązowy drużynowo w 2003 oraz srebrny drużynowo w 2005.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. O. Andersena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. O. Andersena na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1984